

Toponyme 

 Hochstadt (Pfalz), commune de Rhénanie-Palatinat, Allemagne
 Hochstadt am Main, une commune d'Allemagne
 Hochstadt, un quartier de la ville de Maintal, en Hesse
 Höchstadt an der Aisch, une ville d'Allemagne
 Höchstädt an der Donau, une ville d'Allemagne
 Höchstädt im Fichtelgebirge, une ville d'Allemagne

Patronyme 
 Károly Hochstadt